Шато́куа () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 25-го марта 1875 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 3 669 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 670,552 км², из которых 1 655,012 км² суша и 15,281 км² или 0,900 % это водоёмы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 4 359 жителей в составе 1 796 домашних хозяйств и 1 235 семей. Плотность населения составляет 3,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 2 169 жилых строений, при плотности застройки около 1,00-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 93,83 %, афроамериканцы — 0,30 %, коренные американцы (индейцы) — 3,58 %, азиаты — 0,07 %, гавайцы — 0,05 %, представители других рас — 0,34 %, представители двух или более рас — 1,84 %. Испаноязычные составляли 1,35 % населения независимо от расы.

В составе 26,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 16,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,34 человека, и средний размер семьи 2,87 человека.

Возрастной состав округа: 23,40 % моложе 18 лет, 6,10 % от 18 до 24, 20,90 % от 25 до 44, 25,20 % от 45 до 64 и 25,20 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 45 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 28 717 USD, на семью — 33 871 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 25 083 USD против 21 346 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 280 USD. Около 9,00 % семей и 12,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 15,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 10,60 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Национальная ассоциация округов США
  Chautauqua County
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса